DB2 – serwer baz danych firmy IBM
 Tupolew DB-2 – rosyjski samolot bombowy
 Douglas DB-2 – amerykański samolot bombowy